Johann von Auschwitz ist der Name folgender Personen:

 Johann I. von Auschwitz (1308/1310–1372), Herzog von Auschwitz, siehe Johann I. (Teschen-Auschwitz)
 Johann II. von Auschwitz (vor 1350–1376), Herzog von Teschen und von Auschwitz, siehe Johann II. (Teschen-Auschwitz)
 Johann III. von Auschwitz (um 1366–1405), Herzog von Teschen und von Auschwitz, siehe Johann III. (Teschen-Auschwitz)
 Johann IV. von Auschwitz (1426/30–1495/97), Herzog von Auschwitz und von Gleiwitz, siehe Johann IV. (Teschen-Auschwitz)